Chiesa di Gesù Buon Pastore a Bologna
 Chiesa di Gesù Buon Pastore a Castellammare di Stabia
 Chiesa di Gesù Buon Pastore a Roma
 Chiesa di Gesù Buon Pastore (Scandicci) a Scandicci

Pagine correlate

 Gesù Buon Pastore